Draagmoederschap
 Draagmoeders - Vlaams televisieprogramma
 De draagmoeder - Braziliaanse soapserie